Тоструп или Таструп () — город в Дании, в области Ховедстаден, административный центр коммуны Хёе-Тоструп. Население 32.260 на 2010 год. Пригород Копенгагена.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Города Дании